Jean-François-Théodore Gechter – scultore francese
 Linus Gechter – calciatore tedesco, difensore
 Michael Gechter – archeologo tedesco
 Olivier Gechter – scrittore di fantascienza francese